Do 18 steht für:
 Dornier Do 18, ein zweimotoriges Flugboot

DO-18 steht für:
 , ISO-3166-2-Code der Provinz der Dominikanischen Republik

DO18